gray (eenheid) (symbool: Gy), een SI-eenheid
.gy, het internet landcode topleveldomein van Guyana
gy (digraaf), de lettercombinatie 'au' zoals die onder meer in het Hongaars voorkomt

Geografie:
Gy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Genève
Gy (Haute-Saône), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône
Gy-en-Sologne, een gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher
Gy-l'Évêque, een gemeente in het Franse departement Yonne
Gy-les-Nonains, een gemeente in het Franse departement Loiret